Il singolare del torneo di tennis Pembroke Pines Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Raúl Viver che ha battuto in finale Jimmy Brown 6-3, 1-6, 7-6.

Teste di serie 

 Jimmy Arias (secondo turno)
 Andrés Gómez (semifinali)
 Pablo Arraya (primo turno)
 Chris Garner (secondo turno)

 Karsten Braasch (quarti di finale)
 Glenn Layendecker (primo turno)
 Assente
 Ramesh Krishnan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pembroke Pines Challenger 1991